Adrian Stoian – calciatore rumeno, ala o centrocampista
 Alexandra Stoian – ex biatleta rumena
 Cristian Stoian – rugbista a 15 italiano di origine moldava
 Ion Stoian – diplomatico e politico rumeno del Partito Comunista Rumeno